Poole steht für:
 Poole (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Poole, Stadt am Ärmelkanal, England
 Poole Harbour, Hafen bei Poole
 Poole (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 W. F. Poole & Company, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 William Poole House, Plantagenhaus im Marengo County, Alabama, Vereinigte Staaten

Poole ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Poole (Kentucky)
 Poole (Louisiana)
 Poole (Maryland)
 Poole (Nebraska)
 Poole (Oklahoma)
 Poole Colonia, Texas
 Poole Ford, Missouri

Siehe auch:
 Pool
 Puhl (Begriffsklärung)